Aceasta este o listă de țări după consumul de alcool pur măsurat în litri echivalent de alcool etilic pe cap de locuitor pe an, potrivit celor mai recente date de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Metodologia folosită de OMS a fost calcularea consumului de alcool a persoanelor cu vârsta de 15 ani sau mai în vârstă.

Toate coloanele se referă numai la 2011, cu excepția coloanele „înregistrat” și „total”. Coloana „înregistrat” se referă la consumul mediu înregistrat pentru perioada 2003-2005. Consumul neînregistrat a fost calculat prin investigații empirice și ale experților. Coloana „total” reprezintă suma primelor două coloane. În ultimele patru coloane este prezentat pentru 2005 consumul de alcool pe categorii: spirtoase, vin, bere, alte băuturi. Bere se referă la bere de malț, vin se referă la vinul din struguri, băuturi spirtoase se referă la toate băuturile distilate, iar  coloana „altele” se referă la toate celelalte băuturi alcoolice. Valorile au fost corectate funcție de turism numai în țările în care numărul de turiști pe an a fost cel puțin egal cu numărul de locuitori.

Nu se cunosc date pentru , , , , ,  și .

Referințe

Consum de alcool
Alcool
Alcoolism